Первая Федеральная Лига Югославии 1976/1977 () — 48-й сезон чемпионата Югославии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Югославии на rsssf.com

1976/1977
Югославия
Югославия
Спорт в Югославии в 1976 году
Спорт в Югославии в 1977 году